Whom the Gods Destroy – film del 1916 diretto da James Stuart Blackton, Herbert Brenon e William P.S. Earle
 Vigliaccheria (Whom the Gods Destroy) – film del 1934 diretto da Walter Lang

Pagine correlate 
 Whom the Gods Would Destroy